Майкл Грей:
 Грей, Майкл (род. 1979) — британский диджей и музыкальный продюсер.
 Грей, Майкл (род. 1974) — английский футболист.